Petzel ist

der Familienname folgender Personen

 Eugen von Petzel (1853–1915), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Wilhelm Petzel (1901–1976), deutscher Ingenieur und Flughafendirektor
 Jörg Petzel (* 1953), deutscher Germanist und Historiker
 Malte Petzel (1930–1972), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Marie Petzel (1835–1917), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin 
 Michael Petzel (* 1952), deutscher Journalist, Gründer des Karl-May-Archivs 
 Rosa Petzel (1831–1912), deutsche Malerin und Schriftstellerin

eine Flurbezeichnung
 Pëtzel, eine Flur südlich von Dalheim (Luxemburg), derzeit erforschte Grabungsstätte eines römischen Vicus (Landstadt).

Siehe auch:
 Betzel
 Pezel
 Petzl